Lac Gregory ou Lake Gregory (version anglaise) peuvent se référer à:

Hydronymes

Lake Gregory (South Australia)
 Lake Gregory (Western Australia)
 Lake Gregory (Queensland), Australia, also known as Isis Balancing Storage.

Lac Gregory (La Jacques-Cartier), un plan d'eau traversé par la rivière Tourilli, dans Lac-Croche (TNO), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec.
Lac Gregory, lac dans Haliburton, Ontario.
Lac Gregory, lac dans District d'Algoma, Ontario.
Lac Gregory, lac dans 71-1-W3, Saskatchewan.
Lac Gregory, lac dans 28, 33-60-18-W4, Alberta.

Lake Gregory (California), United States

Lake Gregory (Nuwara Eliya), Sri Lanka